kola (zaprega), prijevozno sredstvo
 Množina od kolo
 Kola (poluotok), poluotok u Rusiji
 Kola (rijeka), rijeka na istoimenom poluotoku, u Rusiji
 Kola (grad), grad u Rusiji
 Kola (jezero), jezero u Rusiji
 Kola (biljka), biljka iz porodice Malvaceae.
 Cola, bezalkoholno gazirano piće na bazi karamele

Naselja:
 Kola (Banja Luka, BiH), naselje u općini  Banja Luka, BiH
 Kola (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde, BiH